Rotmoos heißen folgende geographische Objekte:

 Rotmoos (Gemeinde Feistritz), Ortsteil von Feistritz am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Rotmoos (Gemeinde Mariazell), Ortsteil von Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch: 
 Rothmoos
 Rottmoos